759 км, 759-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 759 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 438363.
 759 км, ОП Ост. пункт 759 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 690772.